Благой Иванов Попйорданов е български революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация (обединена).

Биография 
Роден е в 1913 година в град Велес, тогава в Сърбия. Емигрира в България и влиза в комунистическата ВМРО (обединена). Става секретар на ІІІ район организацията в София. На 15 август 1935 година, при софийския провал на организацията, е арестуван. На Процеса срещу ВМРО (обединена) се обявява за „македонец“. Осъден е на 5 години затвор и 50 000 лева глоба.

След Деветосептемврийския преврат в 1944 година е сред първите граждански коменданти на София. След това е вицеконсул в Истанбул, Турция. За кратко е първи съпруг на архитект Мария Милева.

Умира в 1995 година в София.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМРО (обединена)
Български революционери от Македония
Родени във Велес
Български дипломати от Македония
Починали в София
Коменданти на София
Български имигранти от Македония в София